Gulia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gulia (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Gulia (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

Gulia ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Iossifowitsch Gulia (1874–1960), sowjetisch-abchasischer Schriftsteller und Poet
 Georgi Dmitrijewitsch Gulia (1913–1989), sowjetisch-abchasischer Schriftsteller